Teting ist der Name von: 

 Teting-sur-Nied, französische Gemeinde

Teting ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaus Knutzen Teting (1593 oder 1594–zwischen 1636 und 1642), deutscher Arzt und Theologe